Keldysch () ist:

Familienname folgender Personen:
 Leonid Weniaminowitsch Keldysch (1931–2016), russischer Physiker, 1988 bis 1994 Direktor des Lebedev Instituts, heute Texas A & M University
 Ljudmila Wsewolodowna Keldysch (1904–1976), russische Mathematikerin
 Mstislaw Wsewolodowitsch Keldysch (1911–1978), russischer Mathematiker 

Außerdem:
 Akademik Mstislaw Keldysch, ein russisches Forschungsschiff
 Keldysh (Mondkrater), benannt nach Mstislaw Wsewolodowitsch Keldysch
 (2186) Keldysh, ebenso benannter Asteroid
 Franz-Keldysh-Effekt